Ел Карбон има више значења:

 Ел Карбон (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Карбон (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Карбон (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику